Чемпионат мира по стрельбе из лука 1955 года — 17-й чемпионат мира по стрельбе из лука. Соревнование было проведено в Хельсинках, (Финляндия) в июле 1955 года и был организован Всемирной Федерации стрельбы из лука (FITA).

Медалисты

Классический лук

Медальный зачёт

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира по стрельбе из лука
 История FITA

1955 год в Финляндии
Чемпионаты мира по стрельбе из лука
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Стрельба из лука
Июль 1955 года